Siris steht für:

 Siris (Sardinien), Gemeinde in der Provinz Oristano in der Region Sardinien
 Siris (Palästina), Dorf in den Palästinensischen Autonomiegebieten

in der antiken Geographie:
 Siris (Magna Graecia), Stadt und griechische Kolonie der Magna Graecia, nahe dem heutigen Policoro in der italienischen Basilikata
 Fluss, der bei der gleichnamigen Stadt mündet, der heutige Sinni in Italien
 Siris in Thrakien, siehe Serres (Griechenland)

Familienname:
 Nihad Siris (* 1950), syrischer Autor

SIRIS ist die Abkürzung für:
 Schweizerisches Implantate-Register
 Smithsonian Institution Research Information System

SIRIS